Schwarzhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Schwarzhaupt (1901–1986), deutsche Politikerin (CDU), MdB
 Sandra Schwarzhaupt (* 1978), deutsche Sängerin

Schwarzhaupt ist auch der Name folgender Unternehmen:

 Schwarzhaupt Arzneimittel (gegründet 1914), deutscher Arzneimittelhersteller

Siehe auch:
 Schwarzhäupter, Vereinigungen von Kaufleuten